Бакович () — южнославянская фамилия:

 Бакович, Бранко (род. 1981) — сербский футболист;
 Бакович, Дуе (род. 1986) — хорватский футболист;
 Бакович, Райка (1920-1941) — Народный герой Югославии, участница Народно-освободительной войны.